SPI steht für:
 Security Parameter Index, ein eindeutiger Bezeichner einer Security Association bei IPsec
 Serial Peripheral Interface, ein von Motorola entwickeltes serielles Bussystem
 Service Provider Interface, Programmierschnittstelle für Implementierungen standardisierter Schnittstellen
 Serviço de Proteção ao Índio, siehe Fundação Nacional do Índio
 Simulations Publications, ein ehemaliger amerikanischer Spielwarenhersteller
 Single Point Injection, siehe Saugrohreinspritzung
 Society of the Plastics Industry, Verband von Kunststoff-Herstellern
 Software in the Public Interest, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung von Freier und Open-Source-Software
 Software Process Improvement, Verfahren und Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung von Softwareentwicklungsprozessen
 Sozialpädagogisches Institut Berlin, gemeinnützige Stiftung der AWO (Aus- und Fortbildung, Beratung, Jugendhilfe, Diversion, Forschung, Stadtentwicklung)
 Sozialpädagogisches Institut NRW, entwickelt und untersucht für die Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder, z. B. Kindergärten oder Tagesstätten
 Stateful Packet Inspection bei einer Firewall
 Sustainable Process Index, Instrument zur Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Prozessen
 Swiss Performance Index, Gesamtmarktindex für den schweizerischen Aktienmarkt
 Soccer Power Index, Bewertungssystem der Spielstärke von Fußballmannschaften
 Standardisierter Niederschlagsindex
 System Performance Index, Effizienzkennzahl, die sämtliche Energieverlustmechanismen von PV-Batteriesystemen berücksichtigt
 Abraham Lincoln Capital Airport (IATA-Code), Flughafen von Springfield (Illinois), Sangamon County, Illinois
 Solder Paste Inspection ein Kontrollschnitt im Prozess der Leiterplattenbestückung

SPI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: kreisfreie Stadt Piekary Śląskie

S.P.I. steht für:
 Schwestern der Perpetuellen Indulgenz, eine weltweit arbeitende Aids-Präventionsorganisation

Spi steht für:
 Spinnaker, Kurzbezeichnung des Sportboot-Segels

spi steht für:
 Saponi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Geelvink-Bay-Sprachen in der Waropen Regency, Papua (Provinz), Westneuguinea
 Samples per inch (spi), eine Auflösung bei Scannern (Datenerfassung)

Siehe auch:
 Spy

Abkürzung